Miejscowości w USA:
 Green Hill – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Wilson
Gminy w USA:
 Green Hill (ang. Green Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford